За историческое время на территории Павловского района не только появлялись, но и исчезали населённые пункты. Значительное их число исчезло в XX столетии. Это связано с оттоком населения (главным образом - в трудоспособном возрасте) из деревень, а также с неблагоприятной демографической ситуацией как во всей России в целом, так и в отдельных её регионах.

Причинами их упразднения являлось отсутствие постоянного населения, движимого и недвижимого имущества, либо присоединение к другому, более крупному населённому пункту.

деревня Бобриха 
Таремский сельсовет Упразднена в 90-х годах XX века из-за отсутствия постоянного населения.

деревня Болдырево 
Грудцинский сельсовет Упразднена в 90- х годах по той же причине.

село Большая Тарка 
Село, примыкавшее к северной окраине г. Павлово. Топоним в переводе с мордовского означает "стоянка". Первоначально называлась Тарки Муромские, т. к. административно подчинялась Муромскому уезду и была его анклавом на Нижегородских землях. (Аналогичная ситуация была с селом Ярымово.)  Жители села занимались бондарным промыслом. В 1960 году с. Большая Тарка прекратило своё существование вследствие присоединения к г. Павлову и превращения в его микрорайон. Ныне Большая Тарка сохраняет сельский внешний облик за счёт деревянной одноэтажной застройки. В 90-х годах в Тарке была возведена церковь иконы Божьей Матери "Утоли моя печали".

Верхний Избылец 
Упоминается в работе В. И. Ленина «Развитие капитализма в России» как промышленное село, известное своими канатно-верёвочными промыслами. «В Нижегородской губ. центр веревочного промысла— тоже неземледельческие промышленные села Нижним и Верхний Избылец Горбатовского уезда… это — один Горбатово-Избылепкий веревочно-канатный район; часть мещан гор. Горбатова тоже занята промыслом, да и села В. и Н. Избылец — „почти часть гор. Горбатова“, и жители живут по-мещански, пьют каждый день чай, одеваются в покупное, едят белый хлеб.» Вошло в состав г. Горбатова в XX веке.

деревня Верхние Мякушки 
Грудцинский сельсовет Была расположена к югу от автотрассы "Павлово - Нижний Новгород" в окрестностях деревни Чудиново.

деревня Вязовка 
Примыкала к Тумботину с восточной стороны. В XX веке прекратила своё существование, войдя в его состав.

хутор Епифановка (хутор Фаворского) 
Лесной хутор, существовавший в начале XX века в 4 км к северу от деревни Шульгино (левый берег Оки). Основан Андреем Евграфовичем Фаворским - известным общественным деятелем, юристом, братом академика А.Е. Фаворского и отцом художника-гравера В.А. Фаворского. Хутор был назван по старой родовой фамилии Фаворских - Епифановы. Фамилию Фаворский получил как священник дед основателя хутора. При хуторе существовала пасека. Жители покинули его в 1918 году вследствие претензий революционно настроенных крестьян (главным образом, из деревни Чубалово) на их земли. Пасека просуществовала до послевоенного времени. В народе закрепилось название Епифановки по фамилии её основателя - хутор Фаворского.

посёлок Заря 
Калининский сельсовет (Нижегородская область)

деревня Ильино 
Грудцинский сельсовет

деревня Калинино 
Бывший административный центр Калининского сельсовета (ныне его центр - д. Лаптево.  В состав г. Павлово вошла в 1960 году, став микрорайоном Калининский. Народное название - "Кочка". Деревянная застройка сохранилась в историческом ядре бывшей деревни (район ул. Коминтерна). Современная застройка располагается к северо-востоку от частного сектора и представлена 5-этажными многоквартирными домами 70-90-х годов постройки.

деревня Костино 
Находилась в 2 верстах к западу от Горбатова. Ныне о её существовании напоминает название озера Костинское в Горбатовской пойме.

деревня Малое Комарово 
Абабковский сельсовет

деревня Меняшово 
Грудцинский сельсовет

село Нижний Избылец 
Промышленное село, известное канатно-верёвочными промыслами. Вошло в состав г. Горбатова в XX веке.

деревня Нижние Мякушки 
Грудцинский сельсовет

В ближайшие годы список упразднённых населённых пунктов Павловского района может пополниться деревнями Нижнее Кожухово (подчинено администрации г. Горбатов) и Чирьево (Варежский сельсовет), на данный момент уже являющимися нежилыми.

В настоящее время восстанавливается заброшенная деревня Дуброво Грудцинского сельсовета.

Примечания 

Населённые пункты Павловского района (Нижегородская область)
Исчезнувшие населённые пункты Нижегородской области